Böhmig ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhardt Böhmig (1901–1994), deutscher Offizier und Oberregierungsrat
 Ludwig Böhmig (1858–1948), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Ulf Böhmig (1931–2019), österreichischer Allgemeinmediziner und Naturheilkundler